SBUF kan syfta på: 

 Svenska Baptisternas Ungdomsförbund
 Svenska Byggbranschens utvecklingsfond